Huambo (provincie), een provincie van Angola
Huambo (stad), een stad in Angola
Huambo (vulkaan), een vulkaan in Peru